Az 1924. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 1500 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 9. és 10. között rendezték a Colombes-stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 1500 méteres síkfutásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
A futamok első 2 helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt július 10-én rendezték.

Források 

Atlétika az 1924. évi nyári olimpiai játékokon